Копейное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Копейное — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Копейное — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.